Монтагју има више значења:
 Монтагју (Тексас)
 Монтагју (Калифорнија)
 Монтагју (Мичиген)